Вигилий — мужское имя. Известные носители:
 Вигилий (умер в 405) — епископ Тренто; святой
 Вигилий (умер в 480 году) — епископ Тапса; святой
 Вигилий (V век) — епископ Лектура; святой
 Вигилий — епископ Брешиа (около 480 — около 516); святой
 Вигилий — папа римский (537—555)
 Вигилий (умер в 685) — епископ Осера, святой

См. также